Кирилл Игоревич Незборецкий; (; род. 8 мая 1997, Черновцы, Украина) — украинский рэпер, автор песен более известен как T-Fest

Биография 
Кирилл Незборецкий родился в городе Черновцы в семье врача. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, но, проучившись 1 год так её и не окончил.

В 2014 году изменил звучание и начал работать в стиле трэп. Выпустил трек «Правда». После этого два года о T-Fest’е не было слышно.

20 января 2016 в своей группе «ВКонтакте» объявил о перезагрузке своего творчества и выложил трек «Перезагрузка». Причём теперь у Кирилла был новый внешний вид, на его голове отныне были френчи (французские косички).

Через месяц выпустил клип «Мама разрешила». После этого новые синглы и клипы пошли один за другим, так что исполнитель стабильно находился в поле зрения меломанов и прессы.

После этого T-Fest снова исчез на полгода, вернувшись с треком «Одно я знал / Выдох», который вызвал большой резонанс и набрал на площадке YouTube свыше 50 млн просмотров (на 2021 год). Спустя неделю Кирилл представляет публике свой первый альбом «0372», название которого отсылает к телефонному коду родного города исполнителя.

Молодой исполнитель начинает набирать обороты, и его начинают замечать различные интернет СМИ, а также другие известные исполнители СНГ, в том числе и казахский музыкант, продюсер, битмейкер Скриптонит. Музыкант предложил парню записать совместный трек, и уже в марте 2017 года они презентуют новый клип под названием «Ламбада»

Вскоре, по совету Скриптонита, Кирилл заключает контракт с российским музыкальным лейблом Gazgolder, владельцами которого являются Василий Вакуленко, Евгений Антимоний и другие.

В октябре 2017 года Незборецкий выпустил свой второй студийный сольный альбом «Молодость ‘97», в который вошло 14 песен. Одноимённую композицию артист исполнил в конце популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В 2018 году представляет студийный альбом «Иностранец».

В 2019 году представляет студийный альбом «Цвети либо погибни». Композицию «Человек» из этого альбома артист исполнил на шоу «Вечерний Ургант»  на Первом канале. 

В 2020 году представляет всего два мини-альбома «Выйди и зайди нормально» и «Любовь/грустно».

7 декабря 2020 года состоялась премьера документального фильма о T-Fest «Мама, я еду домой. Пролог». В нём показаны главные события в жизни и карьере Кирилла.

После вторжения России на Украину разорвал контракт с российским лейблом Gazgolder, заявив: «Все люди, которые, слава богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция?». Также T-Fest отметил, что все ранее анонсированные выступления на территории России отменены.

Семья 
 Отец — Игорь Владимирович Незборецкий, начальник управления здравоохранения Черновицкого городского совета, заслуженный врач Украины.
 Мать — Елена Юрьевна Незборецкая, предприниматель.
 Брат — Максим Игоревич Незборецкий, музыкант.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейп 
 2013 — «Прожигай» (совместно с Makrae)

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Гостевое участие

Видеография 

 2015 — «Мама Разрешила»
 2016 — «Новый день»
 2017 — «Одно я знал/Выдох»
 2017 — «Не забывай»
 2017 — «Ламбада» (feat. Скриптонит)
 2017 — «Улети»
 2018 — «Грязь»
 2018 — «Иностранец»
 2018 — «Окно»
 2018 — «Мультибрендовый» (Скриптонит feat. 104, Niman)
 2019 — «Скандал» (feat. Баста)
 2019 — «Search Me Up» (feat. Lil Toe)
 2019 — «Люди любят дураков»
 2019 — «3х3» (Gruppa Skryptonite feat. 104)
 2019 — «Человек»
 2019 — «Злой Мишка»
 2020 — «Грустно»
 2021 — «Тишина Freestyle» (ft. Lemni Gospel)
 2022 — «Время-деньги» (ft. Barz)
 2022 — «Churchill Downs Freestyle»

Чарты

Годовые чарты

Премии и номинации

Примечания 

Певцы и певицы Украины
Рэперы Украины
Исполнители Gazgolder
Рэперы, известные под псевдонимами